Пак Тон Чін (кор. 박동진, нар. 10 грудня 1994) — південнокорейський футболіст, захисник клубу «Кванджу». 
 3797 Чін-Сун Ю (3797 Ching-Sung Yu) — астероїд головного поясу.
 Мун Чан Чін (кор. 문창진, нар. 12 липня 1993) — південнокорейський футболіст, півзахисник клубу «Канвон». 
 Юн Чін Хі (кор. 윤진희, 4 серпня 1986) — південнокорейська важкоатлетка, олімпійська медалістка, призерка чемпіонатів світу. 
 Чін, Чінгук чи Чін (кор. 진국) — протодержава чи союз корейських племен в залізну добу на півдні Корейського півострова, що існував протягом III і II століть.
 Яу Вай Чін, Яу Вай Чін або Регіна Яу Вай Чін (кит. 游蕙禎, нар. 06 травня 1991, Гонконг) — гонконгський політик.